Моты́ль — распространённое название червевидных красных личинок комаров семейства Chironomidae, достигающих длины в несколько сантиметров. Они живут в иле заросших растениями прудов, озёр и ручьев, роясь в котором, находят себе корм, то есть являются бентосными организмами.

Комары откладывают в воду яйца, из которых выводятся почти бесцветные личинки, которые после линьки приобретают красный цвет благодаря гемоглобину, содержащемуся в гемолимфе. Личинки благодаря выделениям слюнных желез склеивают частички ила в своеобразную трубку, в которой и живут, высовывая из неё переднюю часть. Этим концом они роются в иле, добывая различные растительные и животные остатки. Созрев, они окукливаются и через некоторое время поднимаются к поверхности воды. Из куколок вылетают комары. Имаго представителей рода Chironomus имеют редуцированный ротовой аппарат, не питаются и живут всего несколько дней — период, достаточный для того, чтобы спариться и отложить яйца.

По отношению к условиям обитания мотыль относится к Эврибионтным организмaм.

Использование 
Мотыль применяется в качестве наживки для ловли рыбы. В аквариумистике — как корм для рыб, живой или замороженный (при необходимости длительного хранения). Сортируется мотыль по размерам: мелкий (для молоди рыб), средний (для небольших рыб) и крупный (для крупных рыб).

Литература 
 Соколова Н. Ю., Алексевина М. С., Линевич А. А., Шилова А. И. и др. Мотыль Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae): Систематика, морфология, экология, продукция / Отв. ред. и авт. предисл. Н. Ю. Соколова. — М.: Наука, 1983. — 309 с.

Ссылки 
 Добыча и хранения мотыля для рыбалки

Личинки
Аквариумный корм
Естественные приманки